KLHL18 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 574 амінокислот, а молекулярна маса — 63 638.

Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки